Amfreville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Amfreville-sur-Iton, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Amfreville-sous-les-Monts, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Amfreville-les-Champs, Seine-Maritime, Haute-Normandie, 
 Amfreville-les-Champs, Eure, Haute-Normandie, 
 Amfreville-la-Mi-Voie, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Amfreville-la-Campagne, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Amfreville, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Amfreville, Manche, Basse-Normandie,